Rosenberg kan avse:

 Rosenberg (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Rosenberg (släkt) – utslocknad svensk adelsätt
 Rosenberg (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning för flera personer
 Rosenberg (handlexikon) – benämning på Geografiskt-Statistiskt Handlexikon öfver Sverige utgivet av Carl Martin Rosenberg 1883.
 Rosenbergs Arkitekter – arkitektkontor i Stockholm, 1955–2014
 Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg – tysk myndighet under andra världskriget ansvarit för beslag av konst- och kulturföremål i ockuperade områden

Geografi

Antarktis
 Rosenberg Glacier

Sverige
 Rosenberg och Åkerström – tidigare småort i Trollhättans kommun

Tjeckien 

 Růžová hora (berg) – Hradec Králové, 
 Rožmberk nad Vltavou – ort, Södra Böhmen, Okres Český Krumlov, 
 Růžovský vrch – kulle, Ústí nad Labem,

Tyskland 

 Rosenberg, Baden – kommun i Regierungsbezirk Karlsruhe, Baden-Wïrttemberg, 
 Rosenberg, Ostalbkreis – kommun i Ostalbkreis, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württembarg, 
 Sulzbach-Rosenberg – stad i Bayern,

USA 

 Rosenberg, Texas – Fort Bend County,